Атанас Кръстев може да се отнася за:

 Атанас Кръстев (1920 – 1944), български летец
 Атанас Кръстев (1830 – 1898), български просветен деец